

Persone 
 Flaminio Gualdoni (n. 1954) – critico d'arte e storico dell'arte italiano
 Giovanni Gualdoni (n. 1974) – scrittore e fumettista italiano

Altro 
 Villa Di Breme Gualdoni Forno – villa nobiliare settecentesca di Cinisello Balsamo

Pagine correlate 
Gualdi